Ля́дова — женская форма фамилии .
 Известные носительницы 
 Лядова, Вера Александровна (1837—1870) — русская артистка оперетты.
 Лядова, Елена Игоревна (род. 1980) — российская актриса.
 Лядова, Любовь Алексеевна (род. 1952) — советская лыжница.
 Лядова, Людмила Алексеевна (1925—2021) — советский и российский композитор.

Топонимы 
 Лядова — село в Барском районе Винницкой области Украины.
 Лядова — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области Украины.
 Лядова — река в Винницкой области Украины, левый приток Днестра.